Калангала — топоним.

 Калангала (город) — город в Уганде.
 Калангала (округ) — округ в Уганде.